2 miejscowości w Polsce:
 Pietraszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk
 Pietraszki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap

1 część miasta w Polsce:
 Pietraszki – część Kielc

Inne:
 Pietraszki − wieś na Litwie